Kempo (vechtkunst), verzamelnaam van vechtkunsten
 Kempo (plaats), plaats in Indonesië